Losh ist der Familienname folgender Personen:

 Hazel Marie Losh (1898–1978), amerikanische Astronomin und Hochschullehrerin
 Sara Losh (1786–1853), englische Architektin